Okręty US Navy o nazwie USS "Heron":
 Pierwszy "Heron" (AM-10) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie w latach 1918-1946.
 Drugi "Heron" (AMS-18) był trałowcem typu YMS-1 (podtyp YMS-135). Był w służbie (z przerwami) w latach 1943-1955. 
 Trzeci "Heron" (MHC-52) był trałowcem typu Osprey, który był w służbie w latach 1994-2007.

Heron